Arhimedova točka ima dva pomena:
 Arhimedova točka (v fiziki)
 Arhimedova točka osebnosti (v psihologiji)

Arhimed